Да́нкан Кит (; 16 июля 1983, Виннипег, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, защитник. Обладатель Кубка Стэнли 2010, 2013 и 2015 годов. Победитель зимних Олимпийских игр 2010 и 2014 годов в составе сборной Канады. Обладатель «Джеймс Норрис Трофи» в 2010 и 2014 годах, а также «Конн Смайт Трофи» в 2015. Завершил карьеру игрока 12 июля 2022 года.

Карьера в НХЛ 
Кит был выбран «Чикаго Блэкхокс» на драфте НХЛ 2002 года во втором раунде под общим 54-м номером. Два сезона он провёл в фарм-клубе, в команде Американской хоккейной лиги «Норфолк Эдмиралс», прежде чем вошёл в основной состав «Чикаго Блэкхокс» в сезоне 2005/2006.

Первая игра Данкана Кита в НХЛ состоялась 5 октября 2005 года против «Анахайм Дакс». Новичок хорошо показал себя в команде, добившись за сезон результата в 21 очко, забил 9 шайб и сделал 12 передач в 81 матче. После этого сезона «Чикаго Блэкхокс» продлили контракт с Китом ещё на четыре года. В следующем сезоне Данкан сыграл в 82 играх, набрал 31 очко (2 забитых гола, 29 передач). Сезон 2007/2008 принёс ему 32 очка и 12 шайб, за которые он был вознаграждён участием в матче всех звёзд 2008 года. Правда, «Блэкхокс» в этом сезоне не смогли выйти в плей-офф. В октябре 2008 года Кит стал помощником капитана вместе с форвардом Патриком Шарпом. Обновлённая команда вышла в плей-офф, а результат Кита составил 44 очка и 8 шайб. В декабре 2009 года клуб продлил контракт Данкана Кита на 13 лет на сумму $ 72 млн. В этом же сезоне Данкан выиграл с «ястребами» свой первый «Норрис Трофи» и Кубок Стэнли.

Во время матча 1/2 финала плей-офф Кубка Стэнли-2010 против «Сан-Хосе Шаркс» Кит в результате попадания шайбы потерял 7 зубов. Хоккеист пропустил около 7 минут, после чего вернулся на лёд.

В сезоне 2014/15, выиграв с «Чикаго» свой 3 Кубок Стэнли и набрав в 23 матчах 21 очко, стал обладателем «Конн Смайт Трофи», приз лучшему игроку плей-офф НХЛ. Стал первым защитником-обладателем приза за 10 лет после Скотта Нидермайера.

Международная карьера 
Кит дебютировал в сборной Канады на чемпионате мира 2008. Данкан сделал две передачи в девяти играх, и Канада выиграла серебряные медали, уступив в финале сборной России.

30 декабря 2009 г. Кит получил приглашение в сборную Канады для участия на Зимних Олимпийских играх в Ванкувере, где играл в паре с защитником «Лос Анджелес Кингз» Дрю Даути. Данкан завершил турнир с шестью передачами. «Кленовые листья» обыграли в финале сборную США со счётом 3:2. Это была первая международная золотая медаль Кита.

В 2012 г. Кит сыграл за «кленовых листьев» на чемпионате мира. Канадцы стали первыми в своей группе на предварительном этапе, однако уже в четвертьфинале неожиданно уступили сборной Словакии и остались лишь пятыми в итоговой позиции.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

См. также 
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Келоуна Рокетс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Конн Смайт Трофи
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»